Klimes ist der Familienname von
 Miroslav Klimes (1947–2006), deutscher Bildhauer 
 Jürgen Klimes, deutscher Bildhauer, Leiter der Bildhauerwerkstatt Klimes

Siehe auch
 Klimeš (Begriffsklärung)